Andy Irvine – musicista irlandese
 Andy Irvine – rugbista e dirigente sportivo scozzese